

Acronimi
 Biological exposure index

Sigle 
 Banca europea degli investimenti  – istituzione finanziaria dell'Unione europea

Codici 
 BEI  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beica (Etiopia)
 bei  – codice ISO 639-3 della lingua bekati'

Mineralogia 
 Bei  – abbreviazione di beidellite

Persone 
 Adele Bei (1904-1976) – sindacalista e politica italiana
 Bei Dao (1949) – scrittore, poeta e traduttore cinese

Storia 
 Bèi, adattamento di bey – carica dell'Impero ottomano, impiegata anche in ambiente centro-asiatico.

Pagine correlate 
 Bey

Altri progetti